Albany kan avse:

 University at Albany, SUNY – New York
 Hertig av Albany – en skotsk och senare brittisk adelstitel

Personer
 Barney Bigard (1906–1980), Albany Leon Bigard, jazzmusiker
 Michel Roger Lafosse (1958–), pretendent till kungadömet Skottland

Platser

Australien 

 Albany (ort i Australien, Western Australia, Albany), 
 Albany (region), Western Australia,

Kanada 

 Albanyfloden – i provinsen Ontario

Nya Zeeland 

 Albany, Nya Zeeland – en förort i Auckland

USA 

 Albany, Georgia, countyhuvudort, Dougherty County, 
 Albany, Kentucky, countyhuvudort, Clinton County, 
 Albany, Louisiana, ort, Livingston Parish, 
 Albany, Missouri, Ray County, 
 Albany, Ohio, ort, Athens County, 
 Albany, Oklahoma, ort, Bryan County, 
 Albany, Texas, countyhuvudort, Shackelford County, 
 Albany, Illinois, ort, Whiteside County, 
 Albany, Indiana, ort, Delaware County, 
 Albany, Minnesota, ort, Stearns County, 
 Albany, Missouri, countyhuvudort, Gentry County, 
 Albany, New Hampshire, Carroll County, 
 Albany, New York, delstatshuvudstad, Albany County, 
 Albany, Vermont, ort, Orleans County, 
 Albany, Green County, Wisconsin
 Albany, Wisconsin, Green County, 
 Albany, Kalifornien, ort, Alameda County, 
 Albany, Oregon, countyhuvudort, Linn County, 
 Albany, Pepin County, Wisconsin
 Albany, Wyoming

Se även 
Albany County – flera
 Albany Airport – flera